Лучка може бити:

 Лучка (Љевоча), насељено мјесто у округу Љевоча, Прешовски крај, Словачка Република
 Лучка (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Лучка (Сабинов), насељено мјесто у округу Сабинов, Прешовски крај, Словачка Република
 Лучка (Свидњик), насељено мјесто у округу Свидњик, Прешовски крај, Словачка Република